Флаг муниципального образования город Мичу́ринск Тамбовской области Российской Федерации.

Флаг утверждён 14 ноября 2003 года и является официальным символом города Мичуринска.

Описание 
«Флаг города Мичуринска представляет собой прямоугольное полотнище с отношением ширины флага к его длине 1:2, с красной, белой и зелёной полосами.

Соотношение ширины полос: верхняя красная полоса 60 процентов, средняя белая полоса 20 процентов, зелёная нижняя полоса — 20 процентов от общей площади флага.

Цвета флага передают цветовую гамму исторического герба города Козлова.

На флаге в левом верхнем углу помещается двустороннее изображение герба города Мичуринска в соотношении 1:18 от общей площади флага».

Обоснование символики

Примечания